Moez Ben Cherifia, né le  à Tunis, est un footballeur tunisien.

Il évolue au poste de gardien de but au sein de son club formateur, l'Espérance sportive de Tunis.

Carrière

Club 
En 2010, Ben Cherifia fait ses débuts sous les couleurs de l'Espérance sportive de Tunis, jouant pour la première fois face à l'Union sportive monastirienne. Au terme de la saison 2010-2011, il remporte le championnat de Tunisie, la coupe de Tunisie et la Ligue des champions de la CAF. Au terme de la saison 2011-2012, il remporte le championnat et termine comme finaliste de la Ligue des champions de la CAF.

Équipe nationale 
Ben Cherifia fait partie des 23 joueurs convoqués par Sami Trabelsi pour la CAN 2012 ; il passe cependant toute la compétition sur le banc. Fin 2012, il est préféré à Aymen Mathlouthi pour disputer la CAN 2013. Par ailleurs, il n'est pas retenu dans la liste des 23 joueurs pour la coupe du monde 2018 organisée en Russie.

Statistiques détaillées

Palmarès 
 Championnat de Tunisie (10) : 2010, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Coupe de Tunisie (2) : 2011, 2016
 Supercoupe de Tunisie (3) : 2019, 2020, 2021
 Ligue des champions de la CAF (3) : 2011, 2018, 2019
 Championnat arabe des clubs (1) : 2017

Références

Liens externes 

Footballeur international tunisien
Joueur de l'Espérance sportive de Tunis
Gardien de but au football
Naissance en juin 1991
Naissance à Tunis